Benidoleig kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benidoleig (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Benidoleig (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar